Pyskoun je český rodový název pro několik pyskounovitých ryb:
 Acantholabrus Valenciennes, 1839 – monotypický rod
 Achoerodus Gill, 1863
 Centrolabrus Günther, 1861 – monotypický rod
 Cheilinus Lacépède, 1801 
 Cheilinus lunulatus – pyskoun černoocasý
 Choerodon Bleeker, 1849 
 Choerodon fasciatus – pyskoun harlekýn
 Cirrhilabrus Temminck & Schlegel, 1845 
 Cirrhilabrus jordani – pyskoun plamenný
 Conniella Allen, 1983 – monotypický rod
 Cymolutes Günther, 1861 
 Diproctacanthus Bleeker, 1862 – monotypický rod
 Doratonotus Günther, 1861 – monotypický rod
 Epibulus Cuvier, 1815
 Epibulus brevis – pyskoun drobný
 Iniistius Gill, 1862
 Iniistius pentadactylus – pyskoun pětiprstý
 Labrichthys Bleeker, 1854 – monotypický rod 
 Labroides Bleeker, 1851 
 Labroides bicolor – pyskoun dvoubarevný
 Labropsis Schmidt, 1931 
 Labropsis alleni – pyskoun Allenův
 Labrus Linnaeus, 1758 
 Labrus bergylta – pyskoun skvrnitý
 Labrus mixtus – pyskoun kukaččí
 Lachnolaimus Cuvier, 1829 – monotypický rod
 Lappanella Jordan, 1890 
 Larabicus Randall & Springer, 1973 – monotypický rod 
 Novaculichthys Bleeker, 1862 – monotypický rod 
 Novaculoides Randall & Earle, 2004 – monotypický rod 
 Oxycheilinus Gill, 1862 
 Oxycheilinus digramma – pyskoun červenobřichý
 Pseudocheilinus Bleeker, 1862 
 Pseudocheilinus hexataenia – pyskoun šestipruhý
 Pseudocheilinus ocellatus – pyskoun očkatý
 Pseudodax Bleeker, 1861 – monotypický rod  
 Pteragogus Peters, 1855 
 Symphodus Rafinesque, 1810 
 Symphodus cinereus – pyskoun šedavý
 Tautoga Mitchill, 1814 – monotypický rod  
 Xyrichtys Cuvier, 1814
 Xyrichtys novacula – pyskoun perlový

Související články 
 kněžíček
 kněžík
 pyskounek